Eichwaldsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Eichwaldsiedlung (Külsheim), Wohnplatz bei Külsheim-Steinfurt, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichwaldsiedlung (Lindau), Wohnplatz bei Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Eichwaldsiedlung kann stehen für:
 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen